Veliko Selo je lahko:
 Veliko Selo, Beograd (Srbija)
 Veliko Selo, Loznica (Srbija)
 Veliko Selo, Malo Crniće (Srbija)
 Veliko Selo, Pirot (Srbija)
 Banatsko Veliko Selo